Сор Хуана Инес де ла Круз има више значења:

 Сор Хуана Инес де ла Круз
 Сор Хуана Инес де ла Круз (Санта Круз Сосокотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сор Хуана Инес де ла Круз (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику